7. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 3 – 8 września 2013 w Shichikashuku Miyagi, w Japonii. Były to drugie w historii mistrzostwa rozegrane w Azji.

Wyniki kobiet

Supergigant 
 Data: 5 września 2013

Superkombinacja 
 Data: 6 września 2013

Gigant 
 Data: 7 września 2013

Slalom 
 Data: 8 września 2013

Wyniki mężczyzn

Supergigant 
 Data: 5 września 2013

Superkombinacja 
 Data: 6 września 2013

Gigant 
 Data: 7 września 2013

Slalom 
 Data: 8 września 2013

Bibliografia 
 Wyniki zawodów

2013 w narciarstwie alpejskim
2013 w Japonii
Narciarstwo w Japonii
Letnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim